Hackland steht für:

 Hackland (Elberfeld), eine Ortslage in Wuppertal-Elberfeld
 Hackland (Cronenberg), eine Ortslage in Wuppertal-Cronenberg
 Hackland (Vohwinkel), eine Ortslage in Wuppertal-Vohwinkel
 Hackland (Haan), eine Ortslage in Haan, Kreis Mettmann